Жак д’Омон (; ум. 14 июля 1614), барон де Шап, сеньор де Кор — французский аристократ, участник религиозных войн.

Биография 

Третий сын Жана VI д’Омона, графа де Шатору, маршала Франции, и Антуанетты Шарлотты Шабо.

Штатный дворянин Палаты короля, в 1591 году командовал полком восьмиротного состава в армии своего отца при осаде Руана. Участвовал во всех кампаниях вплоть до заключения Вервенского мира.

1 октября 1594 был назначен прево Парижа. Занимал эту должность до 1611 года.

Семья 

Жена: Шарлотта-Катрин де Вилькье, дочь и наследница Рене де Вилькье, барона де Клерво, и Франсуазы де Ламарк, вдова Франсуа д’О, сеньора де Майбуа

Дети:

 Сезар (ок. 1599—20.04.1661, Париж), маркиз де Клерво, виконт де Ла-Герш, называвшийся маркизом д'Омоном. Губернатор Турени, командовал пехотным полком в Пьемонте. Жена 1) (11.02.1625): Рене оз Эполь, называемая де Лаваль, дочь Рене оз Эполя, маркиза де Неля, и Маргерит де Монлюк; 2) (1628): Мари Амело де Карнетен (ум. 10.1675), дочь Жака Амело, президента Парижской палаты прошений, и Шарлотты Жирар де Тийе
 Антуан (1601—1669), герцог д'Омон, маршал Франции. Жена (1629): Катрин Скаррон (1615—1691), дама де Вавр, дочь Мишеля-Антуана Скаррона, сеньора де Вавр, и Катрин Тадеи
 Роже (1605—25.03.1653), епископ Авранша
 Шарль (1606—5.10.1644), маркиз д'Омон. Жена (1637): Анн-Маргерит Юро де Шеверни (ум. 19.12.1658), дочь Анри Юро, графа де Шеверни, и Франсуазы Шабо де Шарни
 Жак-Эмманюэль (ум. 1645), сеньор д'Обиньи и де Фе по праву жены. Жена (16.09.1632): Сюзанна де Сент-Обен, дама д'Обиньи и де Фе, единственная дочь Даниеля де Сент-Обена, сеньора д'Обиньи и де Фе, и Луизы де Эрикур
 Анн. Муж 1) (1619): Антуан Потье де Жевр (ум. 1621), государственный секретарь; 2): граф Шарль де Ланнуа (ум. 1649)

Литература 

 , p. 876
 , col. 46

Участники Религиозных войн: Католики
Дом д’Омон